Redmond puede referirse a:

Lugares
Redmond (Oregón)
Redmond (Utah)
Redmond (Washington)

Personas
Derek Redmond (nacido en 1965), atleta británico.
John Redmond (1856–1918), político irlandés.